Un reventón es un estallido o una rotura violenta. Más específicamente, puede referirse:

 a Homerpalooza, un capítulo de Los Simpson;
 a , pérdida súbita y explosiva de presión de un neumático;
 a un reventón de un pozo petrolero, una liberación incontrolada de petróleo crudo o gas de un poco cuando han fallado los sistemas de control de presión;
 en meteorología, a un reventón, un fenómeno meteorológico producido por una columna de aire en rápido descenso que después de impactar con la superficie se extiende en todas direcciones, generando vientos muy fuertes;
 al nombre popular del fenómeno de trop plein por el que surgen diversos manantiales de forma esporádica y explosiva:
 Reventón del río Mundo;
 Reventón de Zagrilla;
 en plural (reventones), al nombre común de la especie vegetal Arum italicum;
 al hilo reventón o hilo para albañil, hilo que sirve como guía para nivelar horizontalmente la fila de ladrillos;
 al Lamborghini Reventón, modelo de automóvil;
 al Martes de Reventón o simplemente reventón, tradición que se celebra en Cieza (España) durante la tarde del Martes de Carnaval;
 al Puerto del Reventón, puerto de montaña situado en la provincia de Ávila (España);
 a la Sierra del Reventón, serranía que forma parte de la Sierra de la Calderina, en los Montes de Toledo, en el centro de España.

Véase también